De Kennis van Nu (televisieprogramma), een Nederlands (populair)wetenschappelijk televisieprogramma van de NTR (voorheen kortstondig Focus)
 De Kennis van Nu Nieuws, een televisieprogramma van de NTR (voorheen ScienceFlash)
 De Kennis van Nu Radio, een radioprogramma van de NTR (voorheen Hoe?Zo! Radio)
 Met de kennis van nu, een humoristische televisiequiz van de NTR